Monte Ferru bezeichnet:

 Monte Ferru (Cuglieri), ein Berg in der Provinz Oristano auf Sardinien
 Monte Ferru (Tertenia), ein Berg in der Provinz Ogliastra auf Sardinien
 Monte Ferru (Costa Rei), ein Berg an der Ostküste von Sardinien